Zottmayr steht für:

 Zottmayr (Familie), deutsche Künstlerfamilie

Zottmayr bzw. Zottmayer ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Benno Zottmayr (1795–1865), deutscher Maler
 Georg Zottmayr (1869–1941), deutscher Opernsänger (Bass) und Komponist
 Ludwig Zottmayr (1828–1899), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Max Zottmayr (1833–1905), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Nina Zottmayr-Hartmann, auch Nina Zottmayer (1836–1836), deutsche Opernsängerin (Sopran)